La gara dei 20 km individuale maschile di biathlon dei XXII Giochi olimpici invernali di Sochi 2014, si è disputata nella giornata del 13 febbraio nella località di Krasnaja Poljana, nel comprensorio sciistico Laura.

Il francese Martin Fourcade ha vinto la medaglia d'oro, il tedesco Erik Lesser quella d'argento e il russo Evgenij Garaničev quella di bronzo.

Campione olimpico uscente era il norvegese Emil Hegle Svendsen, che aveva conquistato l'oro nella precedente edizione di  sopravanzando il connazionale Ole Einar Bjørndalen e il bielorusso Sjarhej Novikaŭ che giunsero secondi pari merito; detentore del titolo iridato di Nové Město na Moravě 2013 era lo stesso Fourcade.

Il risultato del russo Aleksandr Loginov, classificatosi trentesimo, è stato cancellato, essendo risultato positivo ad un controllo antidoping.

Classifica di gara

Data: Giovedì 13 febbraio 2014
Ora locale: 18:00 
Pista: Laura 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificato (disqualified)
 Pos. = posizione
 P = a terra 
 S = in piedi

Note

 

 20 km individuale maschile